LG steht für:

 Funiculaire Lausanne-Gare, als Bahninitialen; siehe Zahnradbahn Lausanne–Ouchy
 Griechenland nach dem ICAO-Code
 Laborgemeinschaft, Zusammenschluss von Ärzten, die aus wirtschaftlichen Gründen ein gemeinsames Labor betreiben
 Landesgesetz, siehe Landesrecht
 Landesgirokasse Stuttgart, eines der Vorgängerinstitute der Landesbank Baden-Württemberg
 Landesgruppe einer Bundestagsfraktion
 Landgericht
 Landesgericht
 Landwirtschaftsgenossenschaft
 Lauenburgische Gelehrtenschule
 Laufgemeinschaft, als Teil des Namens von Sportvereinen
 Lebensgefährte oder Lebensgefährtin
 Lehrgebiet an Universitäten
 Leichtathletikgemeinschaft
 LG Group, ein südkoreanisches Unternehmen
 das Tochterunternehmen LG Electronics
 Liechtensteinisches Gymnasium
 Liebe Grüße, Grußformel im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #Lafaik
 Lietuvos geležinkeliai, die Litauischen Staatsbahnen
 Ludwigsgymnasium (München)
 Luftgewehr
 Lumen gentium, die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche
 Luxair, eine luxemburgische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code

LG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Lüneburg
 Großbritannien: Wimbledon (London) (für Fahrzeuge aus London)

lg steht als Abkürzung für:

 Dekadischer Logarithmus
 Luganda, afrikanische Sprache (nach ISO 639-1)

Siehe auch:
 Elgé

Abkürzung